|-
| 157901 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157902 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157903 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157904 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157905 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157906 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157907 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157908 - ||  || 8 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157909 - ||  || 11 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157910 - ||  || 13 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157911 - ||  || 3 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 157912 - ||  || 9 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157913 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157914 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157915 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157916 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157917 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 157918 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157919 - ||  || 29 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157920 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157921 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157922 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157923 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157924 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157925 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157926 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157927 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157928 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157929 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157930 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157931 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157932 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157933 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157934 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 157935 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157936 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157937 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157938 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157939 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157940 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 157941 - ||  || 5 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157942 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157943 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157944 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157945 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157946 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157947 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157948 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157949 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157950 - ||  || 3 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 157951 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157952 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157953 - ||  || 3 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157954 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157955 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157956 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157957 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157958 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157959 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157960 - ||  || 8 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157961 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157962 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157963 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157964 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157965 - ||  || 26 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157966 - ||  || 6 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 157967 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157968 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157969 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157970 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157971 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157972 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157973 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157974 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157975 - ||  || 4 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157976 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157977 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157978 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157979 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157980 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157981 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157982 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157983 - ||  || 28 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157984 - ||  || 1 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157985 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157986 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157987 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157988 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157989 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157990 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157991 - ||  || 25 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157992 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157993 - ||  || 3 iunie 2000 ||  || , 
|-
| 157994 - ||  || 4 iunie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157995 - ||  || 1 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157996 - ||  || 5 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157997 - ||  || 5 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157998 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 157999 - ||  || 30 iulie 2000 ||  || 
|-
| 158000 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-